Jacques-Pierre de Taffanel de La Jonquière  (1685-1752), officier de marine français ;
 Clément de Taffanel de La Jonquière  (1706-1795), officier de marine français ;
 Paul Taffanel (1844-1908), flûtiste français ;
 Jacques Taffanel (1875-1946), ingénieur des mines français ;

 Jackie Taffanel (1950-), danseuse et chorégraphe française ;
 Maxime Taffanel (1991-), comédien et metteur en scène français ;
 Odette Taffanel (1915-2012), archéologue française.